Maria Antonieta d'Àustria (1755 – 1793), Arxiduquessa d'Àustria i Reina de França.
 Maria Antonieta (pel·lícula de 1938), protagonitzada per Norma Shearer
 Maria Antonieta (pel·lícula de 2006), escrita i dirigida per Sofia Coppola i protagonitzada per Kirsten Dunst